Монро (округ, Алабама)
Монро (округ, Арканзас)
Монро (округ, Флорида)
Монро (округ, Джорджія)
Монро (округ, Іллінойс)
Монро (округ, Індіана)
Монро (округ, Айова)
Монро (округ, Кентуккі)
Монро (округ, Мічиган)
Монро (округ, Міссісіпі)
Монро (округ, Міссурі)
Монро (округ, Нью-Йорк)
Монро (округ, Огайо)
Монро (округ, Пенсільванія)
Монро (округ, Теннессі)
Монро (округ, Західна Вірджинія)
Монро (округ, Вісконсин)